УКП — аббревиатура, которая может означать:
 УКП — Украинская коммунистическая партия
 УКП — управление качеством продукции.
 УКП — уровень качества продукции.
 УКП — унифицированный командный пункт.

Примечания